est la formule brute de plusieurs isomères.

 isoprénaline ou isoprotérénol, numéro CAS 
 mescaline, numéro CAS